Le terme Hecla peut se référer à:

Toponymes

Lac Hecla, lac traversé par la rivière Eastmain.
Île Hecla, une île du Manitoba.
Parc provincial d'Hecla/Grindstone, un parc provincial du Manitoba de  situé sur les rives du lac Winnipeg.
Détroit Fury et Hecla, situé entre l'île de Baffin et la péninsule Melville, au Canada.

Hecla, une municipalité du Dakota du Sud.

Autres
Société Calumet et Hecla (Calumet & Hecla Mining Company)
Colias hecla, l'insecte Ambré